Zabad ben Natan ben Ablai fou un dels caps militars del temps del rei David segons la Bíblia hebrea.

Referències 

Personatges de l'Antic Testament
Militars